Zkratka EET může znamenat:

 Východoevropský čas, z anglického Eastern European Time
 Elektronická evidence tržeb
 Evropský exekuční titul podle nařízení o evropském exekučním titulu
 Způsob zdanění (pojišťovnictví), kdy pojistné je od daní osvobozeno (Exempt), výnosy z investic jsou osvobozeny (Exempt) a pojistné plnění je zdaněno (Taxed).

Zkratky